Serwański:
 Edward Mieczysław Serwański
 Ewa Serwańska
 Jacek Serwański
 Maciej Jerzy Serwański